Аркуата () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Аркуата-дель-Тронто — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Асколи-Пичено.
 Аркуата-Скривия — город в Италии, в регионе Пьемонт, подчинён административному центру Алессандрия.